UCR, sigle composé des trois lettres U, C et R, peut faire référence à :
 Aero-Charter Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 Un certain regard, une section du Festival de Cannes.
 Union centriste et républicaine, ancien groupe parlementaire des centristes siégeant au Sénat français, remplacé par l'Union des démocrates et indépendants - UC.
 Union civique radicale, un parti politique argentin.
 Union des centrales régionales, un courtier en assurances.
 Union des cercles résistance.
 United Coalition of Reason
 Unités de combat et de renseignement, unités mises en place par le Bureau central de renseignements et d'action.
Université de Californie à Riverside
Université du Costa Rica